ABC-Ausrüstung steht für:
 ABC-Schutz, Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren
 ABC-Ausrüstung, Basisausrüstung für Sporttaucher, siehe Tauchausrüstung#Tauchergrundausrüstung